Семён Артемьевич Терещенко (25 мая 1839, Глухов — 1893) — миллионер, директор Глуховского городского банка, владелец Глушковской суконной фабрики.

Биография 
Родился в семье Артемия Яковлевича Терещенко и Ефросиньи Григорьевны Стеслявской (Терещенко). Был женат на Олимпиаде Викторовне Велентей (Терещенко). Учился в Глуховском уездном училище. С 26 октября 1866 года он стал директором Глуховского городского банка. С 26 сентября 1870 года стал чиновником особых поручений в Императорском обществе. В 1871 году был внесен в родословную книгу Курской губернии. Ему принадлежала Глушковская суконная фабрика.

Семья 
У него было трое детей:
 Константин Семёнович Терещенко (1866, Глухов -?)
 Сергей Семёнович Терещенко (1869, Глухов —1894)
 Николай Семёнович Терещенко (1871, Москва — 1919) — промышленник, меценат, шахматист. Расстрелян за контрреволюционную деятельность.

Литература 
 Сумщина в іменах. — Суми: АС-МЕДІА, 2003. — 184 с.: іл. — ISBN 966-95848-1-7

Примечания

Ссылки 
 Наследие сахарозаводчиков Часть 1: Андрушевка

Семен Артемьевич
Предприниматели Российской империи